Semper Augustus  bezeichnet:

einen Titelbestandteil römisch-deutscher Kaiser, siehe Augustus (Titel)
eine Tulpensorte, siehe Semper Augustus (Tulpe)